James Kirkland ist der Name folgender Personen:

* James Kirkland (Soldat), irischer Soldat, Mitglied der „Langen Kerls“ von Friedrich Wilhelm I. 
 James Kirkland (Musiker) (* 1934), US-amerikanischer Musiker 
 James Kirkland (Boxer) (* 1984), US-amerikanischer Boxer
 James Hampton Kirkland (1859–1939), US-amerikanischer Altphilologe und Hochschullehrer 
 James I. Kirkland (* 1954), US-amerikanischer Paläontologe
 James Robert Kirkland (1903–1958), US-amerikanischer Richter